Deux régiments de cavalerie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Villars » :

 Le régiment de Villars cavalerie (1674-1688)
 Le régiment de Villars cavalerie (1718-1735)

Regiment de Villars